Pottan kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Pottan, Blekinge, sjö i Karlskrona kommun, 
Pottan, Småland, sjö i Emmaboda kommun,

Se även
Potten
potta (nattkärl)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn